VII чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в ЧССР с 30 ноября по 10 декабря 1978 года. Игры проводились в Готвальдове, Трнаве, Хебе и Братиславе

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Финальная стадия

1-6 место

7-9 место

Распределение мест

Ссылки 
 Сайт Международной Федерации гандбола

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Спорт в Чехословакии в 1978 году
Чемпионаты мира в Чехословакии
Гандбол в Чехословакии
Ноябрь 1978 года
Декабрь 1978 года